Паран может означать:

 Паран (; в Септуагинте  и поэтому в славянской Библии Фаран) — библейская пустыня.
 Паран — пересыхающая река на территории Египта и Израиля
 Паран () — французская фамилия. Известные носители:
 Паран, Антуан (1666—1716) — французский математик, основоположник аналитической геометрии в трехмерном пространстве.
 Паран, Жорж (1879—1942) — канадский менеджер и государственный деятель, председатель Сената Канады.

См. также 
 Парана (значения)
 Парент — англоязычный вариант фамилии.

Примечания